Juraj Mikúš (né le  à Skalica en Tchécoslovaquie, actuelle Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace slovaque. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière en club 
Formé au HK 36 Skalica, il commence sa carrière dans l'Extraliga slovaque en 2003-2004.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HK 36 Skalica || Extraliga ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2004-2005|| HK 36 Skalica || Extraliga ||46 ||6 ||6 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006|| HK 36 Skalica || Extraliga ||47 ||4 ||7 ||11 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||60 ||29 ||42 ||71 ||36 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-  
| 2007-2008|| HK 36 Skalica || Extraliga ||54 ||21 ||22 ||43 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| HK 36 Skalica || Extraliga ||56 ||31 ||59 ||90 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010|| Monarchs de Manchester || LAH || 56|| 4|| 9|| 13|| 31|| || || || ||
|-
|2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 22|| 3|| 1|| 4|| 12|| || || || ||
|-
|2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 23|| 2|| 3|| 5|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012|| HC Lev Poprad || KHL || 43|| 12|| 15|| 27|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| TPS Turku || SM-liiga || 17|| 5|| 5|| 10|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 28|| 4|| 7|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 4|| 2|| 2|| 4|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 47|| 7|| 8|| 15|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HC Olomouc || Extraliga tch. ||33 ||9 ||13 ||22 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || HC Slovan Bratislava || KHL ||49 ||7 ||6 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| HC Litvínov || Extraliga tch. ||9 ||4 ||7 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019|| HC Litvínov || Extraliga tch. ||44 ||11 ||13 ||24 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020|| HC Litvínov || Extraliga tch. ||25 ||3 ||5 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || HKm Zvolen || Extraliga slo. ||14 ||6 ||4 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HKm Zvolen || Extraliga slo. || 46|| 17|| 25|| 42|| 26|| 14|| 3|| 4|| 7|| 29 
|-
| 2021-2022|| HKm Zvolen || Extraliga slo. ||50 ||9 ||22 ||31 ||30 ||11 ||3 ||0 ||3 ||8

Au niveau international

Références 

Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage du HK Spartak Moscou
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HKm Zvolen
Naissance en février 1987
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie